Mei Ling peut désigner :
 Mei Ling, un personnage de la série de jeux vidéo  ;
 Mei Ling, un court métrage d'animation sorti en 2009.